Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (semifinali)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Margaret Court (Campionessa)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)

 Martina Navrátilová (finale)
 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Wendy Overton (semifinali)
 Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1975